Le vol 803 Transbrasil désigne une catastrophe aérienne impliquant un Boeing 707-349C de Transbrasil survenue le , ayant fait 25 victimes.

L'avion s'écrase sur des favelas situés à deux kilomètres de l'aéroport de São Paulo-Guarulhos, sur lequel il s'apprête à se poser sur la piste 09R. Chargé d'assurer la liaison (MAO-GRU) Manaus-São Paulo, l'appareil immatriculé PT-TCS, transporte trois membres d'équipage. Sur les lieux du drame, les secouristes retrouvent 25 morts, les trois pilotes ainsi que 22 habitants. En outre, 200 personnes au moins doivent être hospitalisées pour brûlures multiples. C'est après avoir percuté un immeuble locatif que l'appareil perd l'aile gauche et s'abat.

C'est ce même 707 qui fut utilisé pour le film Airport en 1970, quand il volait encore pour la compagnie Flying Tiger Lines.

Lien externe 
 Flight 803 Transbrasil sur AirDisaster.com

Transbrasil 0803
Transbrasil 0803
Transbrasil 0803
Transport à São Paulo
1989 au Brésil
Mars 1989